Бањо има више значења:
 Бањо (Горња Сена),
 Бањо (Златна обала),
 Бањо (Л'Аквила),
 Бањо (Прато),
 Бањо (Ређо Емилија),
 Бањо (Салерно),
 Бањо А Морбо (Пиза),
 Бањо а Риполи,
 Бањо ди Пјано (Болоња),
 Бањо ди Гаворано,
 Бањо ди Ромања,
 Бањо Лад (Болцано),
 Бањо ла Фос,
 Бањо Розеле,
 Бањо-Сприце (Ливорно),
 Бањо Вињони

Види још 
 Бањи (вишезначна одредница)
 Бања (вишезначна одредница)